USA:
 Ideal – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Macon
 Ideal (ang. Ideal Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
 Ideal (ang. Ideal Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp

Inne:
 Ideal – najwyższy blok mieszkalny w Berlinie
 Ideal – zachodnioberliński zespół muzyczny, przedstawiciel Neue Deutsche Welle

Zobacz też 
 Ideał